Alvense – abitanti di Francisco Alves
Alvense – abitanti di Presidente Alves